Абко́вич () — фамилия.

Известные носители 

 Абкович, Мариоля (род. 1964) — библиограф, караимовед и деятель караимской общины в Польше. Внучка газзана Р. А. Абковича.
 Абкович, Рафаэль Авраамович (1896—1992) — последний польский газзан, основатель вроцлавской кенассы. Внук газзана А. Д. Абковича.